Фридрих Вильгельм фон Шадов (; ,  — , ) — немецкий художник. Вместе с представителем назарейцев Петером фон Корнелиусом основал Дюссельдорфскую художественную школу.

Биография 
Фридрих Вильгельм Шадов — сын скульптора Иоганна Готфрида Шадова. Свои первые уроки в искусстве он получил от отца. В 20 лет Фридрих Вильгельм поступил в Берлинскую академию художеств и обучался там у Фридриха Георга Вейча и Карла Вильгельма Ваха. В 1806 году портрет Юлии Цельтер работы Шадова принял участие в крупной академической выставке. Дочь Карла Фридриха Цельтера предстала на портрете в образе святой Сесилии в стиле Джона Флаксмана. В 1806—1807 годах Шадов находился на службе в прусской армии.

Успешно окончив Академию, Фридрих Вильгельм вместе со своим братом скульптором Рудольфом Шадовом отправился в Италию. Там он познакомился с датским скульптором Бертелем Торвальдсеном, а через него вошёл в круг художников, вращавшихся вокруг Каролины фон Гумбольдт. Творчество назарейцев Петера фон Корнелиуса, Фридриха Овербека, Филиппа Фейта и Карла Вильгельма Ваха произвело на Шадова большое впечатление, и он решил присоединиться к этой группе в 1813 году.

В 1814 году под влиянием Фридриха Овербека Шадов перешёл в католичество. Во время своего пребывания в Риме Шадов писал преимущественно монументальные полотна на религиозную тематику в академически-классицистском стиле. В 1816—1818 годах вместе с Корнелиусом, Овербеком и Фейтом Шадов принимал участие в оформлении виллы Бартольди. Летом 1819 года по просьбе Карла Фридриха Шинкеля Шадов вернулся в Берлин, где получил звание доцента в Берлинской академии художеств. 

В 1820 году Шадов женился на Шарлотте фон Грошке, дочери придворного врача Иоганна Готлиба фон Грошке. В браке родились дочь София, ставшая впоследствии супругой Рихарда Газенклевера, и сын Иоганн Готфрид Рудольф Шадов, ставший впоследствии генерал-лейтенантом прусской армии.

В 1822—1825 годах Шадов руководил в Берлине большой мастерской, где благодаря покровительству короля обучалось много учеников. В конце 1825 года Шадов закрыл мастерскую и был назначен прусским министром по делам культов Карлом фон Штейном цум Альтенштейном директором Дюссельдорфской академии художеств, став преемником Петера фон Корнелиуса. Спустя несколько лет в Дюссельдорф прибыли самые талантливые его ученики, среди которых были Эдуард Бендеман, Кристиан Эдуард Бетхер, Теодор Гильдебрандт, Юлиус Гюбнер, Франц Иттенбах, Генрих Гофман, Карл Фридрих Лессинг и Карл Фердинанд Зон, что способствовало становлению Дюссельдорфской художественной школы.

В 1857 году накануне своего 69-го дня рождения Шадова разбил удар, от которого он уже не сумел оправиться. Спустя два года Шадов сложил все свои полномочия и удалился из общественной жизни.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Европейское искусство: Живопись. Скульптура. Графика: Энциклопедия: В 3 т. — М.: Белый город, 2006.

Художники Германии XIX века
Назарейцы